Alejandra Terán – schermitrice messicana
 Carlos Terán – calciatore colombiano
 Carlos Terán – giocatore di baseball italiano
 Fernando Arrabal Terán – drammaturgo, saggista, regista, sceneggiatore, poeta, scrittore e pittore spagnolo
 Francisco Javier Carabalí Terán – calciatore venezuelano
 Lucrecia Terán – cestista cilena
 Manuel de Mier y Terán – generale messicano
 Marcelo Ernesto Torrico Terán – ex calciatore boliviano
 Mario Terán – militare boliviano
 Wílmar Enrique Barrios Terán – calciatore colombiano